Cantoria peut désigner :
 Cantoria, le balcon d'orgue destiné aux chanteurs dans un édifice religieux.
 Cantoria, ville d'Espagne.
 Cantoria, un genre poético-musical du Brésil.
 Cantoria, un roman de Danielle Martinigol.